Lac Emerald peut faire référence au :
 lac Emerald, au Canada ;
 lac Emerald, en Californie, aux États-Unis ;
 lac Emerald, au Colorado, aux États-Unis.